Snap steht für:

 ein System zur Verwaltung von Software-Paketen, siehe Snappy (Paketverwaltung)
 Snap!, deutsches Musikprojekt
 Snäp!, Neue-Deutsche-Welle-Band
 Snap (Lied), Lied der armenischen Sängerin Rosa Linn
 Snap! (Programmiersprache), eine lernpädagogisch orientierte visuelle Programmiersprache
 Snap (American Football), Moment der Ballübergabe beim American Football
 Snap Inc., vormals Snapchat Inc., US-amerikanisches Social-Media-Unternehmen
 Snap (Pferd), ein Rennpferd und Deckhengst der Rasse Englisches Vollblut
 Ashampoo Snap, eine Software des Herstellers Ashampoo

SNAP steht als Abkürzung für:
 Selected Nomenclature for Air Pollution, Kodierung für Quellkategorien von Luftschadstoffen, siehe Nomenclature of Sources of Emission – Process List
 Subnetwork Access Protocol, ein Ethernet-Protokoll für Netzwerkverbindungen
 Supernova/Acceleration Probe, ein satellitengestütztes Forschungsprojekt zu Supernova-Ereignissen, siehe SNAP (Satellitenprojekt)
 Supplemental Nutrition Assistance Program, staatliches US-amerikanisches Lebensmittelhilfeprogramm
 Survivors Network of those Abused by Priests, US-amerikanische Selbsthilfegruppe für Missbrauchsopfer
 Systems for Nuclear Auxiliary Power, Serie experimenteller radioaktiver Generatoren (RTG) bzw. Nuklearreaktoren

.snap steht für:
 Dateinamenserweiterung von Snappy (Paketverwaltung)

Siehe auch:
 Snapp

Abkürzung